Laslo Djere era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

In finale Cristian Garín ha sconfitto Gianluca Mager con il punteggio di 7-63, 7-5.

Teste di serie 

 Dominic Thiem (quarti di finale)
 Dušan Lajović (secondo turno)
 Cristian Garín (campione)
 Guido Pella (primo turno)
 Borna Ćorić (semifinale)

  Laslo Djere (ritirato)
  Albert Ramos-Viñolas (primo turno)
  Casper Ruud (primo turno)
  Fernando Verdasco (primo turno)

Wildcard 

  Carlos Alcaraz (secondo turno)
  Felipe Meligeni Alves (primo turno)

  Thiago Seyboth Wild (secondo turno)

Qualificati 

  Pedro Martínez (quarti di finale)
  Gianluca Mager (finale)

  Federico Coria (quarti di finale)
  João Domingues (secondo turno)

Lucky loser 

  Attila Balázs (semifinale)

  Federico Gaio (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rio Open 2020